Märsatjärnarna är en grupp småsjöar i Stensele socken, Lappland och Storumans kommun :
Märsatjärnarna (Stensele socken, Lappland, 726778-151980), sjö i Storumans kommun 
Märsatjärnarna (Stensele socken, Lappland, 726797-151911), sjö i Storumans kommun 
Märsatjärnarna (Stensele socken, Lappland, 726802-151970), sjö i Storumans kommun 

Insjöar i Umeälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Storumans kommun